

Богородське — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область

Богородське — селище міського типу, Сергієво-Посадський міський округ, Московська область
 Богородське — село, Благовіщенський район, Башкортостан
 Богородське — село, Вадінський район, Пензенська область
 Богородське — село, Мелеузівський район, Башкортостан
 Богородське — село, районний центр, Хабаровський край
 Богородське — село, Шарлицький район, Оренбурзька область
 Богородське — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія